El nombre de Ermita de San Vicente, San Vicente Ferrer o San Vicente del Campo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación de alguno de estos santos:

 San Vicente Mártir (†304);
 San Vicente de Lerins (†450);
 San Vicente de León (†554);
 San Vicente Ferrer (Valencia 1350-1419);
 San Vicente de Paúl (Pouy 1581-1660);
 San Vicente de Iberia Mártir (Lezuza †253);
 San Vicente Pallotti (1785-1850), fundador de la orden de los palotinos.

En España 
 Ermita de San Vicente, ermita en la localidad de Alcora, Castellón;
 Ermita de San Vicente Ferrer, ermita en la localidad de Cuevas de Vinromá, Castellón;
 Ermita de San Vicente, ermita en la localidad de Lucena del Cid, Castellón;
 Ermita de San Vicente Ferrer, ermita en la localidad de Onda, Castellón;
 Ermita de San Vicente Ferrer, ermita en la localidad de Teulada, Castellón;
 Ermita de San Vicente del Campo, ermita en la localidad de La Herrán, Cantabria.

En Portugal 
 Ermita de San Vicente (Ermida de São Vicente), ermita en la localidad de São Mateus da Calheta, Azores (:w:pt);

pt:Ermida de São Vicente